Урей (округ, Колорадо) Округ Урей () — округ (графство) у штаті Колорадо, США.
 Даніель Саламанка Урей Даніель Домінго Саламанка Урей (ісп. Daniel Domingo Salamanca Urey, 1869–1935) — президент Болівії.
 Урей — річ царського убору фараонів.